Cavan est un nom propre pouvant désigner :
 Cavan, commune française du département des Côtes-d'Armor.
 Comté de Cavan, comté d'Irlande.
 Cavan, ville irlandaise, chef-lieu du comté du même nom.
 Cavan, ancienne circonscription électorale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande (1801-1885).
 Cavan, ancienne circonscription électorale irlandaise (1921-1977).
 Cavan-Monaghan, circonscription électorale irlandaise.
 Cavan-Monaghan, canton canadien de l'Ontario.